Араб () — село в Хачмазском районе Азербайджана.

География 
Расположено в западной части района на реке Чигаджукчай к юго-западу от районного центра Хачмаза.

История 
Поселения арабов на территории современного Азербайджана начали появляться во времена арабского халифата. Одним из этих поселений и является Араб. Со временем переселенцы-арабы тюркизировались. Первоначально именовалось Араб-Кеймуразъ.

В списках населённых мест Бакинской губернии от 1870 года, составленных по сведениям камерального описания губернии с 1859 по 1864 гг., встречается описание казначейской деревни Араб-Кеймуразъ, расположенной «близь  устья рч. Чагаджиг-чай въ Каспiйское море». Жители обозначаются татарами-шиитами.

Население 

Статистические материалы посемейных списков на 1886 год показывают в Араб-Кеймуразъ 378 жителей (72 дыма) и все азербайджанцы-шииты (по источнику «татары»-шииты).

По данным Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года  в селении Араб-Кеймураз имелось 75 хозяйств, население численностью 290 человек было представлено преимущественно азербайджанскими тюрками (азербайджанцами). Мужчин насчитывалось — 141 человек, женщин — 149 человек.

Примечания 

Населённые пункты Хачмазского района